Бори́с Бер:
 Бер, Борис Борисович (1893—1943) — советский композитор.
 Бер, Борис Владимирович (1871—1921) — российский поэт серебряного века.
 Бер, Борис Дмитриевич (1863—1917) — контролёр Дворянского земельного банка России.
 Бер, Борис Иванович (1805—1869) — российский юрист, нижегородский губернский прокурор, сенатор.